

Mécanique 
 Outillage : les paillettes sont un assortiment de réglettes métalliques très fines d'épaisseur différentes, servant au calibrage (ou tarage) des culbuteurs sur un moteur à combustion interne ;
 Serrurerie : la paillette est la lame d'acier servant de ressort pour la tige d'un verrou.

Botanique 
Petite écaille, plus ou moins translucide, fixée sur le réceptacle de l'inflorescence de certaines astéracées, dipsacacées, etc. Les paillettes sont insérées entre les fleurs.

La paillette pars avec l'eau. L'eau passe donc à travers elle par-dessous et par-dessus. Elle est complètement traversée.

Autres 
 Militaire : paillettes de brouillage pour leurrer les radars ;
 Orpaillage : poudre millimétrique d'or qu'on trouve dans le sable de certaines rivières : paillettes d'or ;
 Paillettes d'ornement : petites pièces métalliques ou de plastique brillant qui s'utilisent dans l'industrie de la mode, pour la décoration lors de festivité ou encore dans les cosmétiques ;
 Forme et texture de certains matériaux (paillettes d'hydroxyde de sodium), 
 ou donné volontairement à certains aliments pour une humidification rapide. Exemple : Nourriture pour poisson d'aquarium, levure alimentaire, etc. Voir aussi flocon

 Au Havre, la Taverne Paillette est une institution, puisqu'elle a été fondée en 1596. C'est aussi la dernière brasserie du Havre puisque la bière Paillette vient de là. La brasserie tire son nom actuel de la famille Paillette, qui en est propriétaire depuis le milieu du .

Patronyme 

 Laure Paillette, actrice française d'origine belge (1896-1968).
Patronyme belge
Patronyme français